El término Alianza puede hacer referencia a:

Política

España 

Alianza Popular, partido político de España, que después se convirtió en Partido Popular.
Alianza de Civilizaciones, promovida ante las Naciones Unidas por el presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.

Chile
 Alianza Democrática de Chile (1942-1947), coalición de partidos de izquierda formada en Chile.
 Alianza Democrática (1983-1988), coalición de partidos de centro formada en Chile.
 Alianza, coalición de partidos de derecha formada en Chile entre 1989 y 2015.

Italia 
 Alianza Nacional (Italia), partido político conservador.
 Alianza por Italia, partido político liberal.
 Alianza Democrática (Italia), partido político socioliberal.

Otros países 

 Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación, unión política argentina en 1999.
 Alianza Puertorriqueña, un partido político difunto de Puerto Rico.
 Alianza (Chile), una antigua coalición política en Chile.
 Alianza Unida Iraquí, una coalición política iraquí.
 Nueva Alianza, de México.

Historia 

 Santa Alianza
 Doble Alianza
 Triple alianza
 Cuádruple Alianza

Religión 

Alianza, según la Biblia, convenio o pacto establecido entre Dios y la humanidad en general o alguna persona concreta, a través de un profeta.
Arca de la Alianza, caja de madera recubierta de oro que servía de trono a la presencia de Dios y que se guardaba en el Tabernáculo.

Entretenimiento 

Alianza, banda de rock de Argentina formada por Adrián Barilari y Hugo Bistolfi.
 La Alianza, una facción del videojuego Warcraft.

Ejército
 Alianza militar
 Alianza fue una lancha torpedera de la Marina de Guerra del Perú.

Empresas
Alianza aérea

Equipos de fútbol 
 Alianza Atlético, de Perú.
 Alianza Fútbol Club, de El Salvador.
 Alianza Fútbol Club, de Panamá.
 Alianza Fútbol Club, de Montevideo, Uruguay.
 Club Alianza Lima, de Perú.
 Alianza Universidad En Huánuco, Perú.

Otros usos 

 Alianza Militar Islámica, una organización musulmana contra el terrorismo.
 Alianza Editorial, editorial española.
 Alianza (taxonomía), una categoría taxonómica informal.

Además